E105 ou E-105 peut désigner :
 E105, numéro E du Jaune solide, un additif alimentaire ;
 E-105 Zeta, un personnage de la série Sonic the Hedgehog ;
 Route européenne 105 traversant la Norvège, la Russie et l'Ukraine.